Ziklauri ist der Familienname folgender Personen:

 Beka Ziklauri (* 1989), georgischer Rugby-Union-Spieler 
 Mariam Ziklauri (* 1960), georgische Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin 
 Nino Ziklauri (* 1993), georgische Skirennläuferin 
 Surab Sergejewitsch Ziklauri (* 1974), russischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Nini Tsiklauri (* 1992), deutsche Schauspielerin und Sängerin